W Polsce
 Mąkosy Nowe – wieś
 Mąkosy Stare – wieś
 Mąkosy – gromada